Meadowmont peut faire référence aux lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté située à  Chapel Hill, en Caroline du Nord.
 , une communauté non-incorporée du comté de Calaveras, en Californie.